Heyn est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1965), joueur paraguayen de football
 (1912-1998), général et joueur srilankais de cricket
 (1924-1998), botaniste israélienne
 (né en 1945), joueur srilankais de cricket
Erwin Heyn (né en 1941), peintre et graveur français
 (né en 1964), joueur paraguayen de football et futsal
Mario Rubén Heyn, joueur paraguayen de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme